Victoria Luisa de Prusia (; Potsdam, 13 de septiembre de 1892 - Hannover, 11 de diciembre de 1980) fue una princesa prusiana, y duquesa de Brunswick por matrimonio. Hija del emperador Guillermo II de Alemania y su esposa, Augusta Victoria de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, fue la única mujer entre los siete hijos del emperador, siendo la última en fallecer. Fue la abuela materna de la reina emérita de España, Sofía de Grecia, así como de sus hermanos Constantino II de Grecia e Irene de Grecia.

Matrimonio 
En 1912 llegó a la corte de su padre el príncipe Ernesto Augusto, heredero de la Casa de Hannover, quien pidió la mano de Victoria Luisa. La boda se celebró el 24 de mayo de 1913 con toda pompa en Berlín.

Esta unión puso fin a las desavenencias entre las casas de Hannover y de Hohenzollern que comenzaron en 1866 después de la anexión del Reino de Hannover al Reino de Prusia tras la guerra austro-prusiana.

Cabe destacar que esta boda fue uno de los últimos grandes eventos sociales de la realeza europea realizados antes de la Primera Guerra Mundial; contó con la presencia del rey Jorge V del Reino Unido y del zar Nicolás II de Rusia.

Su madre, la emperatriz Augusta, quedó muy afectada ante la separación de su única hija.

Tras su muerte, Victoria Luisa enterrada en el mausoleo de los reyes de Hannover, en el Herrenhäuser Gärten, junto a su marido, que había fallecido en 1953. Su hija, Federica, murió tan solo dos meses después que ella.

Vivió lo suficiente para ver cómo su nieta, Sofía, subió al trono para convertirse en reina consorte de España, y ver a su nieto Constantino perder su trono.

Descendencia 
Victoria Luisa y Ernesto Augusto III de Hannover tuvieron cinco hijos:

Ernesto Augusto, príncipe heredero de Brunswick y de Hannover (1914-1987), casado en primeras nupcias en 1951 con la princesa Ortrudis de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, con descendencia entre ellos Ernesto Augusto de Hannover, el actual esposo de Carolina de Mónaco. Volvió a casarse en 1981 con la condesa Mónica de Solms-Laubach, sin descendencia.
Jorge Guillermo (1915-2006), casado en 1946 con la princesa Sofía de Grecia y Dinamarca, hermana del príncipe Felipe de Edimburgo, con descendencia.
Federica (1917-1981), reina de los helenos como esposa de Pablo I de Grecia casados en 1937, madre de Sofía de Grecia, reina emérita de España, con descendencia.
Cristián Óscar (1919-1981), casado en 1963 con Mireille Dutry (n. 1946), tuvieron dos hijas.
Güelfo Enrique (1923-1997), casado en 1960 con la princesa Alejandra de Ysenburg y Büdingen, sin descendencia.

Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos 
 13 de septiembre de 1892-24 de mayo de 1913: Su Alteza Real la princesa Victoria Luisa de Prusia.
 24 de mayo-1 de noviembre de 1913: Su Alteza Real la princesa Ernesto Augusto de Hannover.
 En el Reino Unido: 24 de mayo de 1913-8 de noviembre de 1917: Su Alteza Real la princesa Ernesto Augusto de Cumberland.
 1 de noviembre de 1913-30 de enero de 1953: Su Alteza Real la duquesa de Brunswick.
 30 de enero de 1953-11 de diciembre de 1980: Su Alteza Real la duquesa viuda de Brunswick.

Distinciones honoríficas 
 Dama de primera clase de la Orden de Luisa (Reino de Prusia).
 24 de mayo de 1913: Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. (Reino de España).
 9 de enero de 1938: Dama gran cruz de la Orden de las Santas Olga y Sofía (Reino de Grecia).

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
Santner, Inge. Federica de Grecia. Una reina de nuestros días. Ed. Juventud. Barcelona, 1963.

Duquesas consortes de la casa de Hohenzollern
Consortes de miembros de la casa de Hannover
Princesas de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Personas de Potsdam
Damas de primera clase de la Orden de Luisa
Damas grandes cruces de la Orden de las Santas Olga y Sofía
Princesas británicas por casamiento
Princesas de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)
Princesas de Hannover por matrimonio